Новочуртах () — село в Новолакском районе Дагестана, Россия.

Образует сельское поселение село Новочуртах как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено в 6 километрах к югу от города Хасавюрт на левом берегу реки Ярык-су.

История 
Село Алтмирзаюрт по переписи 1926 года имел население 302 жителя. После депортации чеченцев на место прежних жителей были поселены лакцы с хутора Евгеньевка Хасавюртовского района и из сел Багикла, Кума, Кунды и Кумух Лакского района и . В 1974 году в село были переселены аварцы — жители села Килятли Гумбетовского района, разрушенного землетрясением. Существует проект по переселению лакцев близ города Махачкалы и восстановления Ауховского района.

Население 

В 1989 году общая численность населения — 1419 человек, из них аварцев — 718, лакцев — 432, чеченцев — 253.
Национальный состав по переписи 2002 г.: аварцы — 54 %, лакцы − 27 %.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Новочуртахская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1.
 Новочуртахская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2.

Микротопонимия 
 Токхме «К оползням»
 Лакхар хьаст (Лакхар хаст)
 Хилдехьара атагӏе «Зареченская долина»
 Муслум буьйра (Муслум бюйра)
 Шина барзе «К двум курганам»
 Эдалхангӏеран буьйра (Эдалхангеран бюйра)
 Кӏондмере (Кондмере)
 Салтин атгӏа (Салтин атга)
 Нарашка беш «Нарашка сад»
 Горгӏул юрт (Горгул юрт)
 Лох отар «Нижний хутор»
 Муьжгин отар «Мужицкий хутор»
 Акхсакхтимира даьккхина ор «Ров, выкопанный Акхсак-хтимиром»
 Доккха ор «Большой ров»
 Жабраила баьккхина некъ (Жабраила бяккхина нек)
 Барчхойн кашанш «Барчхойцев кладбище»
 Кхархойн кашанш «Кхархойцев кладбище»
 Пешхойн кашанш «Пешхойцев кладбище»
 Берийн кашанш «Кладбище детей»
 Ямсо атгӏе (Ямсо атге) «Ямсо долина»
 Ястий атгӏе (Ястий атге)
 Урсха буьйра (Урсха бюйра)
 Гӏумкхо буьйра (Гумкхо бюйра)
 Махье буьйра (Махе бюйра)
 Гелсяьхна буьйра (Гелсяхна бюйра)
 Мандиар буьйра «Манди потомков балка»
 Кӏорг беш (Корг беш)
 Iаьмара беш «Амара (ореховый) сад»
 Iаьмар бассе «Амара склон»
 Чӏунгур цӏаьлг (Чунгур цялг)
 Мусин хьайра «Муси мельница»
 Ислувара хьайр (Ислувара хайр)
 Ислугӏеран маьждиг «Мечеть Ислуевых»
 Эчг пхьалгӏа (Эчг пхалга)
 Бӏа некъ (Ба нек)
 Борз ехка буьйра (Борз ехка бюйра).

Примечания 

Населённые пункты Новолакского района
Муниципальные образования Новолакского района
Сельские поселения Дагестана
Ауховский район